

Stendardi 
 Orifiamma – stendardo reale dei Re di Francia
 Orifiamma di Brescia – antico stendardo della città, andato perduto
 Orifiamma – stendardo usato dagli Scout d'Europa

Altro 
 Orifiamma – un ornamento esteriore dello scudo
 Orifiamma – un elemento architettonico decorativo simile a una fiamma posto sulla sommità di un edificio
 Orifiamma – una varietà di pesce rosso
 Polidoro Orifiamma – uno dei primi nomi italiani del personaggio Disney Cuordipietra Famedoro